Khan kan staan voor:
 Kan (titel) en Grootkan, een titel van een heerser
 Aga Khan, een titel van een geestelijke
 Khan (band), een kortdurige Britse progressieve rockgroep
 Khan (hond), een hond die zijn baasje redde in de Tweede Wereldoorlog
 Khan (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Khan Academy, onderwijs middels video
 Khan Noonien Singh, een karakter uit de oorspronkelijke serie van Star Trek

Personen
 Ong Khan (†1203), bloedbroeder van de vader van Dzjengis Khan
 Dzjengis Khan (†1227), Mongools leider
 Jochi, de eerste zoon van Börte, de vrouw van Dzjengis Khan
 Chagatai Khan (1186-1241), zoon van Dzjengis Khan
 Ögedei Khan (1189-1241), zoon en opvolger (1229-1241) van Dzjengis Khan
 Tolui Khan (1190-1232), zoon van Dzjengis Khan, regent (1228) na diens dood
 Orda Khan, eerste kleinzoon van Dzjengis Khan
 Batu Khan (1205-1255), kleinzoon
 Güyük Khan (1206-1248), kleinzoon, derde khan van het Mongoolse Rijk (1241-1248)
 Möngke Khan (1208-1259), kleinzoon, broer van Kublai Khan, vierde khan van het Mongoolse Rijk (1251-1259)
 Koeblai Khan (1215-1294), kleinzoon, vijfde khan van het Mongoolse Rijk (1260-1294), keizer van China

 Aga Mohammed Khan (†1797), sjah van Perzië
 Emir Amanoellah Khan (1892-1960), staatshoofd van Afghanistan (1919-1929), vanaf 1926 bekend als koning Amanoellah Shah
 Mohammed Daoud Khan (1909-1978), Afghaans president 1973-1978
 Abdul Qadir Khan (1936-2021), Pakistaans atoomgeleerde, vader van de Pakistaanse atoombom
 Imran Khan (1952), Pakistaans politicus en voormalig cricketspeler 

 Chaka Khan, de artiestennaam van de Amerikaanse zangeres Yvette Marie Stevens (1953)
 Salman Khan (onderwijzer) (1976), oprichter van de Khan Academy

 Hazrat Inayat Khan (1882-1927), oprichter van het Universeel Soefisme
 Noor Inayat Khan (1914-1944), dochter van Hazrat Inayat Khan, musica en verzetsstrijder 
 Vilayat Inayat Khan (1916-2004), zoon van Hazrat Inayat Khan, soefileider 
 Fazal Inayat Khan (1942-1990), kleinzoon van Hazrat Inayat Khan, soefileider en uitgever
 Zia Inayat Khan (1971), kleinzoon, soefileider

Zie ook
Kanaat, het gebied waarover een khan heerst
Grootkan (van het Mongoolse Rijk)
Lijst van Mongoolse kans
Kan en Kahn (doorverwijspagina's)